Кно́пка (от ):

Элемент интерфейса 
 Кнопка — один из элементов интерфейса пользователя компьютерной программы, «нажатие» на который приводит к некоторому действию, заложенному в программе.
 Радиокнопка
 Кнопка «Нравится»
 Кнопка «Пуск»

Элемент техники 
 Кнопка — элемент техники, некая поверхность, к которой прикладывается усилие с целью выполнения какого-либо действия: срабатывание ключа электрической цепи (электрическая кнопка), исполнение некоего механического действия (механическая кнопка).
 Кнопка — законченное электротехническое устройство, выполняющее те же задачи.
 Плацебо-кнопка — псевдокнопка, не имеющая никакого эффекта при нажатии, давая пользователю иллюзию контроля.
 Кнопка-модификатор — в сочетании с другими кнопками даёт основным кнопкам новые функции; они имеются в различной технике, например, на клавиатуре, фотоаппарате и т. д.

Другое 
 Кнопка — устройство для быстрого соединения частей одежды путём защёлкивания нажатием двух её совмещающихся половинок.
 Канцелярская кнопка — небольшой предмет с остриём, служит для прикрепления листов бумаги к твёрдой поверхности (обычно к деревянной доске).
 Кнопка — сервис аутсорсинга бухгалтерии для ИП и ООО. 
 Красная кнопка — второй альбом группы «Ундервуд» 2003 года.
 Магическая кнопка — антипаттерн, очень распространённый в средах визуальной разработки.
 Кнопка NMI
 Маленький нос круглой формы.
 Человек (обычно девушка) небольшого роста.

См. также 
 Пуговица